W fazie grupowej Ligi Europejskiej siatkarzy 2011 występowało 12 reprezentacji. W grupie B znalazły się: Austria, Grecja, Hiszpania i Holandia.

Mecze w grupie B rozegrane zostały pomiędzy 26 maja a 10 lipca. Do Final Four awansowała Hiszpania, która wygrała 10 na 12 spotkań.

Tabela

Mecze 
Godzina rozpoczęcia meczu jest podana w czasie lokalnym.Długość trwania meczu nie wlicza przerw pomiędzy setami.

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

Spotkania 1. kolejki

Hiszpania - Holandia (1. mecz)

Hiszpania - Holandia (2. mecz)

Austria - Grecja (1. mecz)

Austria - Grecja (2. mecz)

Spotkania 2. kolejki

Holandia - Grecja (1. mecz)

Holandia - Grecja (2. mecz)

Hiszpania - Austria (1. mecz)

Hiszpania - Austria (2. mecz)

Spotkania 3. kolejki

Holandia - Austria (1. mecz)

Holandia - Austria (2. mecz)

Grecja - Hiszpania (1. mecz)

Grecja - Hiszpania (2. mecz)

Spotkania 4. kolejki

Austria - Holandia (1. mecz)

Austria - Holandia (2. mecz)

Hiszpania - Grecja (1. mecz)

Hiszpania - Grecja (2. mecz)

Spotkania 5. kolejki

Grecja - Holandia (1. mecz)

Grecja - Holandia (2. mecz)

Austria - Hiszpania (1. mecz)

Austria - Hiszpania (2. mecz)

Spotkania 6. kolejki

Holandia - Hiszpania (1. mecz)

Holandia - Hiszpania (2. mecz)

Grecja - Austria (1. mecz)

Grecja - Austria (2. mecz)

Linki zewnętrzne 
 

Liga Europejska siatkarzy 2011